Anestis Argyriou (Véria, 4 de janeiro de 1988) é um futebolista profissional grego, defensor, milita no AEK Atenas.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do AEK FC
Futebolistas do Rangers Football Club
Futebolistas do Zawisza Bydgoszcz
Gregos do século XX
Gregos do século XXI